Ба́рнуэлл () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
Основная статья — .
  (1878—1917) — английский пионер авиации, создатель самолётов.
  — несколько человек с таким именем и фамилией.
  — несколько человек с таким именем и фамилией.
  (род. 1946) — американская певица и композитор, участница ансамбля  (1979—2013).
  (1761—1814) — американский политик.
  (1801—1882) — американский плантатор и юрист, президент Колледжа Южной Каролины (1833—1841 и 1865—1873).
  (1880—1938) — британский инженер, создатель первого полноценного шотландского самолёта, главный авиадизайнер компании  (1923—1938; Bristol F.2 Fighter, Bristol Bulldog и Bristol Blenheim).
  (1813—1887) — британский антиквар, археолог, викарий, школьный учитель, директор  (1839—1865).

Топоним 
Великобритания
  — пригород Кембриджа.
  — приорат.
  — деревня в Ист-Нортгемптоншире.
  — усадьба.
  — за́мок.
Прочие страны
  — деревня в Альберте (Канада).
 Барнуэлл — округ в Южной Каролине (США).

См. также